NGC 3406 est une galaxie lenticulaire située dans la constellation de la Grande Ourse. Sa vitesse par rapport au fond diffus cosmologique est de , ce qui correspond à une distance de Hubble de . Elle a été découverte par l'astronome britannique John Herschel en 1831.

Cette paire de galaxie est possiblement gravitationnellement isolée, c'est-à-dire qu'elle n'appartient pas à un amas ou un groupe.

La galaxie la plus au nord de la paire est désignée NGC 3406-2 par Wolfgang Steinicke et NGC 3406 NED02 par la base de données NASA/IPAC. Il s'agit de PGC 93106. Sa magnitude apparente est de 12,9 dans le visible et de 13,7 dans le bleu. Son diamètre apparent est de 66" ce qui correstpond à sa distance estimée de  à un diamètre réel de 

À ce jour, deux mesures non basées sur le décalage vers le rouge (redshift) donnent une distance de , ce qui est à l'intérieur des valeurs de la distance de Hubble.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des objets du NGC

Liens externes 

 NGC 3406 sur le site du professeur C. Seligman

3406
Constellation de la Grande Ourse
Galaxie lenticulaire
Galaxie du champ
Objet céleste découvert en 1831
Objet céleste découvert par John Herschel